Чемпіонат Австрії 1983—1984 () — 73-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій шістнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1984
Австрія
Австрія
1983 в австрійському спорті
1984 в австрійському спорті